Футбольна ліга в сезоні 1980/81 — 82-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону стала «Астон Вілла», це вже їх 7-ий трофей.

Перший дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

Результати

Примітки

Посилання 
 rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія